Voici la liste des planètes mineures numérotées de 325001 à 326000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 325001 à 326000

325001-325100

325101-325200

325201-325300

325301-325400

325401-325500

325501-325600

325601-325700

325701-325800

325801-325900

325901-326000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000